Pou ist der Familienname folgender Personen:
 Edward W. Pou (1863–1934), US-amerikanischer Politiker
 Emili Pou y Bonet (1830–1888), spanischer Ingenieur und Baumeister
 Francesc d’Assís Casademont i Pou (1923–2007), spanischer Maler
 Josep Maria Pou (* 1944), spanischer Schauspieler
 Julia Pou (* 1947), uruguayische Politikerin
 Luis Alberto Lacalle Pou (* 1973), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker
 Pere Pou i Llompart (* 1963), spanischer Sänger und Komponist

Pou steht für:
 Pou (Computerspiel)
 Poupou, in seiner verkürzten Schreibweise (Pou)

Siehe auch:
 POU-Familie
 Pou Chen
 Poux
 Pu
 Puu
 Poo